Quattro puede hacer referencia a:
 Quattro Pro, software de hoja de cálculo.
 Quattrocento, uno de los períodos más importantes del panorama artístico europeo.
 Audi Quattro, automóvil deportivo producido por el fabricante alemán Audi entre 1980 y 1991.
 Tracción Quattro, tracción total del fabricante alemán Audi.
 Cuatro en italiano.
 Quattro Castella, comuna de la provincia de Reggio Emilia, Italia